Kościół powszechny (gr. katholikos/łac. catholicus - powszechny) – Kościół katolicki, którego misja dotyczy całej ludzkości niezależnie od płci, stanu, majątku, narodowości itp.

Powszechność (katolickość) Kościoła w myśl nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary należy do czterech jego znamion (obok jedności, świętości i apostolskości). 

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego mówi o tym kanon nr 830: 

oraz kanon nr 831:

Przypisy 

Teologia chrześcijańska